Augusthof ist ein deutscher Ortsname:
 Augusthof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Augustowo (Dźwierzuty), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Augusthof, Kreis Pyritz, Pommern, seit 1945: Cieszysław, Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Augusthof, Kreis Rummelsburg, Pommern, seit 1945: Gostyniec (Trzebielino), Powiat Bytoski, Woiwodschaft Pommern
 Augusthof, Kreis Soldin, Brandenburg, seit 1945: Jedlice (Lipiany), Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern